Jan Chryzostom Kaczkowski (1744–1816) – rzymskokatolicki duchowny, biskup pomocniczy łucki
 Jan Kaczkowski (1890–1979) – polski oficer i urzędnik
 Jan Kaczkowski (1907–2013) − polski farmaceuta
 Jan Kaczkowski (1977–2016) – polski duchowny rzymskokatolicki, prezbiter, dyrektor Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio